Atkinson Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Atkinson Island (North Carolina)
 Atkinson Island (Texas)